|}

Die Setana-Linie (jap. , Setana-sen) war eine Eisenbahnstrecke im Süden der japanischen Insel Hokkaidō. Sie wurde zwischen 1929 und 1932 in drei Etappen eröffnet und war bis 1987 in Betrieb.

Beschreibung 
Bei der Setana-Linie handelte es sich um eine 48,4 km lange Stichstrecke, die die Oshima-Halbinsel von Westen nach Osten durchquerte. Sie war kapspurig und nicht elektrifiziert. Die Strecke begann im Bahnhof Kunnui an der Uchiura-Bucht, wo sie von der Hakodate-Hauptlinie abzweigte. Anschließend führte sie durch das Kunnui-Tal zum Pirika-Stausee. Von dort aus ging weiter durch das Tal des Shiritoshibetsu bis zur Küste des Japanischen Meeres, danach die letzten drei Kilometer nordwärts bis zum Bahnhof Setana.

Kunnui war nicht die eigentliche Endstation der Setana-Linie, alle Regionalzüge verkehrten ab dem neun Kilometer weiter nördlich gelegenen Bahnhof Oshamambe. Von 1966 bis 1984 verkehrte einmal täglich ein Schnellzug von Hakodate über Kunnui nach Setana.

Geschichte 
Ab 1918, ein Jahrzehnt vor Baubeginn der Bahnstrecke, verkehrte einmal täglich ein Pferdeomnibus von Kunnui nach Setana und zurück. Das Eisenbahnministerium eröffnete am 13. Dezember 1929 den ersten Abschnitt der Setana-Linie. Er war 16,6 km lang und führte von Kunnui nach Hanaishi. Am 30. Oktober 1930 folgte das 14,0 km lange Teilstück von Hanaishi nach Imagane. Mit der Inbetriebnahme des 17,8 km langen Teilstücks zwischen Imagane und Setana am 1. November 1932 war die Strecke vollendet. Die Umstellung auf den Betrieb mit Dieseltriebwagen erfolgte am 1. Oktober 1957, der letzte Dampf-Sonderzug verkehrte am 30. Juni 1974.

Aus Kostengründen stellte die Japanische Staatsbahn am 1. September 1983 den Güterverkehr ein. Am 16. März 1987, zwei Wochen vor der Staatsbahnprivatisierung, legte sie die gesamte Setana-Linie still. Diese wurde am selben Tag durch eine Buslinie der Gesellschaft Hakodate Bus ersetzt. Auf der ehemaligen Trasse zwischen Hanaishi und Kita-Sumiyoshi verläuft heute ein Teilstück der Nationalstraße 230.

Liste der Bahnhöfe

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Hokkaidō
Hokkaidō